Landtagswahlkreis 150 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lippe III (1975)
 Landtagswahlkreis Lemgo (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Lemgo-West (1947 bis 1962)